Conchy-les-Pots, Oise
 Conchy-sur-Canche, Pas-de-Calais